Miljana je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Zagorska Sela, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 114 stanovnika te 43 obiteljskih kućanstava.

Vidi i: 
 Dvorac Miljana

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji